Claasen ist der Familienname folgender Personen:
 Daylon Claasen (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler
 Helke Claasen (* 1977), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Hermann Claasen (1899–1987), deutscher Fotograf
 Kurt Claasen (1908–?), als SS-Hauptsturmführer an der Aktion Reinhardt beteiligt
 Marc Claasen (* 1975), deutscher Opern- und Schlagersänger
 Paul Claasen (1891–ca. 1986), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Tim Claasen (* 1996), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Claassen
 Claaßen
 Clasen
 Claßen
 Clahsen
 Claesen
 Claessen
 Claeson
 Claesson
 Klaasen
 Klasen
 Klaassen